Valley Springs (Arkansas)
 Valley Springs (Califòrnia)
 Valley Springs (Dakota del Sud)